Y 817 steht für:

 Y 817, Kennung der Nordstrand, Marine-Hafenschlepper der Klasse 723, siehe Lütje-Hörn-Klasse #Einheiten
 Y 817, Kennung der Nordstrand, Marine-Hafenschlepper der Klasse 725, siehe Nordstrand-Klasse #Einheiten